Wimbledon 2018 představoval 132. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a 51. v otevřené éře – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který se konal od pondělí 2. července do neděle 15. července 2018. Grand Slam tradičně probíhal na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a All England Club. Jednalo se o jediný travnatý major, který se stal součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů a šampioni dvouhry obdrželi prémii  2 250 000 liber.

Obhájci titulů v singlových soutěžích byli švýcarský druhý hráč světa Roger Federer, kterého ve čtvrtfinále mužské dvouhry zdolal Jihoafričan Kevin Anderson a v ženské části španělská světová trojka Garbiñe Muguruzaová, jíž ve druhém kole vyřadila Belgičanka Alison Van Uytvancková. 

Do grandslamu celkově zasáhlo 790 tenistů ze 66 států. Nejvyšší zastoupení měli Američané se 108 hráči, následováni 73 Brity. V Londýně se také představil jediný reprezentant Salvadoru Marcelo Arévalo, Paraguaye Verónica Cepedeová Roygová a Papuy Nové Guineje Violet Apisahová.

132. ročník 

132. ročník se odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, v němž se premiérový ročník uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922. 

Z celkového počtu čtyřiceti travnatých dvorců bylo pro grandslam využito osmnáct (centr a kurty č. 1–18, vyjma č. 13) včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 14 979 diváků, kurtu č. 1, jenž pojmul 11 393 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců v Aorangi Parku a Southlands College sloužilo pro trénink. Šířka základní čáry činila 10 cm, ostatních čar pak 5 cm. 

Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006 bylo umístěno na třech největších dvorcích a dále na kurtech č. 3, 12 a 18. K odehrání pořadatelé naplánovali 674 zápasů. Do turnaje včetně kvalifikací zasáhlo 790 tenistů. Akreditováno bylo 3 250 médií.

Grand Slam probíhal mezi 2. až 15. červencem 2018 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, turnaj legend, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Mezi 25. až 28. červnem 2018 probíhaly kvalifikační turnaje v areálu  Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton.

Oficiální míče dodala firma Slazenger, což od roku 1902 představovalo nejdelší partnerství v historii sportovního vybavení. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 360 rozhodčích (hlavních a čárových), 250 sběračů, 22 fyzioterapeutů a 46členné obsluhy výsledkových tabulí. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb. Vysílací práva držela  britská  veřejnoprávní stanice BBC, s níž pořadatelé v roce 2016 prodloužili smlouvu do roku 2024. Akreditovalo se 3 250 médií. Tradiční večeře šampionů se uskutečnila v Guildhallu.

Vítězové 
Mužskou dvouhru počtvrté vyhrál 31letý Srb Novak Djoković, který vybojoval třináctý grandslamový titul ve dvacátém druhém odehraném finále majoru. Tím se posunul na čtvrté místo historických statistik před Roye Emersona. Z pozice světové jednadvacítky se stal nejníže postaveným vítězem od Chorvata Gorana Ivaniševiće z roku 2001. 

První wimbledonský titul v ženské dvouhře získala 30letá Němka Angelique Kerberová, jež si po trofejích na Australian Open 2016 a US Open 2016 odvezla  třetí kariérní grandslam. Stala se i první německou šampionkou turnaje od Steffi Grafové v roce 1996.	

Mužskou čtyřhru ovládl americký pár Mike Bryan a Jack Sock. Bryan vybojoval sedmnáctou grandslamovou trofej ze čtyřhry, čímž se na čele statistik otevřené éry odpoutal od dvojčete Boba Bryana a v historických tabulkách se dotáhl na prvního Australana Johna Newcomba. Čtvrtým wimbledonským titulem se ve 40 letech stal nejstarším šampionem mužské čtyřhry londýnského majoru i nejstarší světovou jedničkou, když se na tuto pozici po skončení vrátil. Sock ovládl Wimbledon podruhé v kariéře. Oba se tak stali třetím a čtvrtým tenistou v All England Clubu, jimž se podařilo získat wimbledonský titul dvakrát s jiným spoluhráčem.

V ženské čtyřhře triumfovaly úřadující vítězky Roland Garros, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková z České republiky. Jako první pár od roku 2003 tak získaly tzv. Channel Slam, grandslamová vítězství na obou stranách Lamanšského kanálu v jediné sezóně. Navíc se staly první dvojicí, která před ženskou čtyřhrou ovládla ve Wimbledonu i juniorskou soutěž.

Ve smíšené čtyřhře zvítězila rakousko-americká dvojice Alexander Peya a Nicole Melicharová, jejíž členové vybojovali premiérové grandslamové tituly v kariéře.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 214 /  Serena Williamsová – 48;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 147 mph /  Serena Williamsová – 125 mph;
 Nejvíce dvojchyb:  Kevin Anderson – 28 /  Camila Giorgiová – 44;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  John Isner – 624 z 826 (76 %) /  Monica Niculescuová  – 52 ze 60 (87 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Roger Federer – 261 z 302 (86 %) /  Serena Williamsová – 214 z 275 (78 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po prvním podání:  Novak Djoković – 189 /  Angelique Kerberová – 135;
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Denis Istomin – 31 ze 40 (78 %) /  Barbora Štefková – 9 z 13 (69 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po druhém podání:  Novak Djoković 159 /  Julia Görgesová – 114;
 Nejvíce vyhraných brejkbolů:  Novak Djoković – 39 /  Angelique Kerberová – 33;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužské výměny trvaly 31 míčů a byly odehrány tři. Dvakrát z toho v utkání druhého kola mezi Američanem Taylorem Fritzem a Němcem Alexandrem Zverevem, když každý vyhrál jednu z výměn. Potřetí pak v osmifinále mezi Argentincem Juanem Martínem del Potrem a Francouzem Gillesem Simonem za stavu 2–3 a 15:30 z pohledu del Potra, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 26 míčů a byla odehrána mezi Američankou Venus Williamsovou a Švédkou Johannou Larssonovou v úvodním kole za stavu 6–7, 6–2, 3–0 a 0:0 z pohledu Williamsové, která výměnu vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2018 byl proti předešlému ročníku navýšen o 2,4 milionu liber (o 7,6 %) a dosáhl částky 34 000 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 2 250 000 liber, což znamenalo meziroční nárůst o 50 tisíc liber.

Tenisté singlových soutěží nucení odstoupit pro zranění po úterý v týdnu před zahájením, získali poprvé nárok na náhradu ve výši polovičního výdělku vyřazených z prvního kola. Druhá polovina částky náležela šťastně poraženému kvalifikantovi, který singlistu vystřídal. Nové grandslamové pravidlo vstoupilo v platnost na Australian Open 2018. 

{|class=wikitable style=font-size:90%;text-align:center
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra = 26 078 000 £ na 2 soutěže (+ 7,1 %)
|-
!width=110 bgcolor=#ededed|Odměny
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
||
||
|£163 000
|£100 000
|£63 000
|£39 000
|£19 500
|£9 750
|£4 875
|-
|bgcolor=#ededed|
|bgcolor=#ededed| £2 250 000
|bgcolor=#ededed| £1 125 000
|bgcolor=#ededed| £1 124 000
|bgcolor=#ededed| £1 124 000
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017
|bgcolor=#ededed| 2,3 %
|bgcolor=#ededed| 2,3 %
|bgcolor=#ededed| 2,2 %
|bgcolor=#ededed| 2,2 %
|bgcolor=#ededed| 10,9 %
|bgcolor=#ededed| 11,1 %
|bgcolor=#ededed| 10,5 %
|bgcolor=#ededed| 11,4 %
|bgcolor=#ededed| 11,4 %
|bgcolor=#ededed| 11,4 %
|bgcolor=#ededed| 11,4 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská čtyřhra = 4 014 000 £ na 2 soutěže (+ 10,3 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£450 000
|£225 000
|£112 000
|£56 000
|£29 000
|£17 750
|£11 500
|rowspan=3 colspan=4 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£450 000
|bgcolor=#ededed|£225 000
|bgcolor=#ededed|£224 000
|bgcolor=#ededed|£224 000
|bgcolor=#ededed|£232 000
|bgcolor=#ededed|£284 000
|bgcolor=#ededed|£368 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017
|bgcolor=#ededed| 12,5 %
|bgcolor=#ededed| 12,5 %
|bgcolor=#ededed| 12,0 %
|bgcolor=#ededed| 12,0 %
|bgcolor=#ededed| 9,4 %
|bgcolor=#ededed| 7,6 %
|bgcolor=#ededed| 7,0 %
|-
!colspan=12| Smíšená čtyřhra = 405 000 £ (+ 10,1 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£110 000
|£55 000
|£27 500
|£13 750
|£6 500
|£3 250
|£1 625
|rowspan=3 colspan=4 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£110 000
|bgcolor=#ededed|£55 000
|bgcolor=#ededed|£55 000
|bgcolor=#ededed|£55 000
|bgcolor=#ededed|£52 000
|bgcolor=#ededed|£52 000
|bgcolor=#ededed|£26 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 14,6 %
|bgcolor=#ededed| 8,3 %
|bgcolor=#ededed| 8,3 %
|bgcolor=#ededed| 8,3 %
|-
!colspan=12|  Čtyřhra mužských, ženských a seniorských legend = 486 000 £ na 3 soutěže (+ 11,7 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£26 000
|£22 000
|£19 000  
|£19 000  
|£19 000  
|rowspan=3 colspan=6 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed| £26 000
|bgcolor=#ededed| £22 000
|bgcolor=#ededed| £38 000
|bgcolor=#ededed| £38 000
|bgcolor=#ededed| £38 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017
|bgcolor=#ededed| 13,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 11,8 %
|bgcolor=#ededed| 11,8 %
|bgcolor=#ededed| 11,8 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra vozíčkářů = 240 000 £ na 2 soutěže (+ 20,0 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£40 000
|£20 000
|£13 000
|£8 500
|rowspan=3 colspan=7 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£40 000
|bgcolor=#ededed|£20 000
|bgcolor=#ededed|£26 000
|bgcolor=#ededed|£34 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017|bgcolor=#ededed| 25,0 %
|bgcolor=#ededed| 25,0 %
|bgcolor=#ededed| 18,2 %
|bgcolor=#ededed| 13,3 %
|-
!colspan=12|  Mužská a ženská čtyřhra vozíčkářů = 60 000 £ na 2 soutěže (+ 20,0 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£14 000
|£7 000
|£4 500
|rowspan=3 colspan=8 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£14 000
|bgcolor=#ededed|£7 000
|bgcolor=#ededed|£9 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2017'|bgcolor=#ededed align="center"| 16,7 %
|bgcolor=#ededed align="center"| 16,7 %
|bgcolor=#ededed align="center"| 28,6 %
|-
!colspan=12|Celková dotace = 34 000 000 £ (+ 7,6 %)
|-
|colspan=12 align="center" bgcolor=#ededed| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl. 

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Roberto Bautista Agut → nahradil jej  Peter Polansky
  Tomáš Berdych → nahradil jej  Guido Andreozzi
  Čong Hjon → nahradil jej  Lorenzo Sonego
  Nicolás Kicker → nahradil jej  Dudi Sela 
  Lu Jan-sun → nahradil jej  Bernard Tomic
  Andy Murray → nahradil jej  Jason Jung
  Andrej Rubljov → nahradil jej  Hubert Hurkacz
  Viktor Troicki → nahradil jej  Michael Mmoh
  Jo-Wilfried Tsonga → nahradil jej  Laslo Djere

 Ženy 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''

  Timea Bacsinszká → nahradila ji  Mariana Duqueová Mariñová
  Catherine Bellisová → nahradila ji  Arantxa Rusová
  Zarina Dijasová → nahradila ji  Caroline Dolehideová
  Sara Erraniová → nahradila ji  Viktorija Golubicová
  Beatriz Haddad Maiová → nahradila ji  Anna Blinkovová
  Laura Siegemundová → nahradila ji  Jana Fettová
  Jelena Vesninová → nahradila ji  Andrea Petkovicová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Luke Bambridge /  Katie Boulterová
  Jay Clarke /  Harriet Dartová
  Dominic Inglot /  Samantha Stosurová
  Thanasi Kokkinakis /  Ashleigh Bartyová
  Joe Salisbury /  Katy Dunneová

Kvalifikanti 
Dvacet tři mužů a čtrnáct žen postoupilo do hlavních soutěží z kvalifikací dvouher. Z mužské deblové soutěže prošly kvalifikačním sítem čtyři páry, z ženské čtyřhry pak sedm dvojic. Turnaj se odehrával mezi 25. až 28. červnem 2018 v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních singlových soutěžích žebříčkové ochrany:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 
  

 
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018